Die siebzehnte Karate-Weltmeisterschaft fand 2004 in Monterrey, Mexiko statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Monterrey
Karate (Mexiko)